Bém může znamenat:

 Otokar Bém (1868–1949), český architekt
 Pavel Bém (* 1963), český lékař-psychiatr, politik a horolezec, primátor města Prahy 
 Robert Bém, primář Centra Diabetologie v Pražském IKEMu

Podobná příjmení 
 Böhm
 Boehm
 Bem